Па́вел Фа́йдек (; ) — польский метатель молота, 5-кратный чемпион мира (2013, 2015, 2017, 2019, 2022), чемпион Европы (2016), вице-чемпион Европы (2014 и 2018), 4-кратный победитель летних Универсиад подряд (2011—2017). Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио.

Биография и карьера 

На чемпионате мира среди юниоров 2008 года занял 4-е место. Победитель Универсиады 2013 года с результатом 79,99 м. Занял 11-е место на чемпионате мира 2011 года. На Олимпийских играх 2012 года не смог пробиться в финал. Серебряный призёр соревнований Golden Spike Ostrava 2012 года с результатом 80,36 м.

В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро не прошёл в финал, заняв в квалификации 17-е место.

Личный рекорд — 83,93 м. В настоящее время тренируется у Чеслава Цыбульского, который также является тренером Аниты Влодарчик.

На предолимпийском чемпионате мира, который проходил в 2019 году в столице Катара Дохе, Павел завоевал золотую медаль отправив снаряд на 80,50 метров. Он стал четырёхкратным чемпионом мира.

16 июля 2022 Павел Файдек в пятый раз подряд стал чемпионом мира в метании молота, победив на первенстве планеты в  Юджине. В лучшей попытке Файдек метнул снаряд на 81,98 метра.

Примечания

Ссылки 
 Пьяный чемпион мира расплатился в такси своей золотой медалью

Метатели молота Польши
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Универсиады по лёгкой атлетике